Spotnitz ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Spotnitz (* 1960), US-amerikanischer Drehbuchautor, Fernsehproduzent und Regisseur
 Hyman Spotnitz (1908–2008), US-amerikanischer Psychoanalytiker, Psychiater und Psychiatrieforscher